Liga Narodów UEFA – międzynarodowe rozgrywki piłki nożnej, organizowane przez UEFA od sezonu 2018/2019, przeznaczone dla męskich reprezentacji seniorskich wszystkich 55 europejskich federacji krajowych.

Zasady rozgrywek 
 55 drużyn narodowych, reprezentujących krajowe federacje zrzeszone w UEFA, zostaje podzielonych na cztery dywizje (A, B, C, D). W pierwszej edycji (2018/2019) o przydziale do danej dywizji decydował współczynnik UEFA.
 Każda dywizja zostaje podzielona na cztery grupy złożone z trzech lub czterech drużyn, grających ze sobą systemem kołowym u siebie i na wyjeździe.
 Drużyny grające w dywizji A rywalizują o tytuł mistrza Ligi Narodów UEFA. Zwycięzcy każdej z czterech grup w dywizji A uzyskują kwalifikację do turnieju finałowego, rozgrywanego systemem pucharowym w czerwcu każdego nieparzystego roku. Wszystkie mecze turnieju finałowego: dwa półfinały, mecz o 3 miejsce oraz finał, odbywają się w jednym kraju. Gospodarz turnieju wybierany jest przez UEFA spośród jego uczestników.
 W pozostałych trzech dywizjach zwycięzcy grup uzyskują awans do wyższej dywizji.
 Najgorsze zespoły każdej z grup w dywizjach A, B i C zostają zdegradowane do niższej dywizji.
 Na koniec rozgrywek utworzony zostaje ranking. O miejscu w rankingu zadecydują kolejno: dywizja, miejsce w grupie, zdobyte punkty, bilans bramek, liczba bramek zdobytych, liczba bramek zdobytych na wyjeździe, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw na wyjeździe, ranking fair play, współczynnik UEFA. Wyjątkiem są pierwsze cztery miejsca, o których kolejności decyduje turniej finałowy.

Kwalifikacje do mistrzostw Europy i mistrzostw świata 
Udział w Lidze Narodów umożliwia wywalczenie awansu na mistrzostwa Europy. Dla wszystkich 4 dywizji rozgrywane są turnieje play-off z udziałem czterech zespołów. Zwycięzca każdego turnieju play-off otrzymuje kwalifikację do mistrzostw.

Turnieje play-off odbędą się po zakończeniu eliminacji do mistrzostw Europy, wiosną roku parzystego, w postaci trzech meczów: dwóch półfinałów i finału. Gospodarz każdego z meczów zostanie wylosowany (turnieje play-off, w przeciwieństwie do turnieju finałowego, nie odbywają się w jednym kraju).

Uczestnikami turniejów play-off są cztery najlepsze zespoły z każdej dywizji (wybierane według finałowego rankingu rozgrywek), które nie wywalczyły sobie wcześniej tego awansu w eliminacjach. Jeśli w całej dywizji liczba niezakwalifikowanych drużyn będzie mniejsza niż 4 (przykładowo wszystkie drużyny z dywizji A awansują na mistrzostwa poprzez eliminacje), to miejsce w play-offach przejmie najwyżej sklasyfikowana drużyna z niższej dywizji, która nie wygrała swojej grupy. Dzięki temu zwycięzcy grup mają gwarancję tego, że w turnieju play-off nie będą rywalizować z drużynami z wyższej dywizji. Z drugiej strony, jeśli żadna z drużyn z danej dywizji nie zdobędzie awansu do turnieju z eliminacji, to w turnieju play-off spotkają się zwycięzcy grup (analogicznie do turnieju finałowego rozgrywanego przez zwycięzców grup dywizji A).

Drużyny 
Alfabetyczny wykaz wszystkich 55 reprezentacji, uprawnionych do udziału w rozgrywkach Ligi Narodów UEFA:

Ranking drużyn według sezonu 
  Awans
  Brak zmiany
  Spadek

Medaliści Ligi Narodów 

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Ligi Narodów UEFA 
 Kompendium o Lidze Narodów UEFA